Ԛ, ԛ (ԛа [ка]) — буква расширенной кириллицы, использующаяся в выходящем из употребления кириллическом алфавите курдского языка, ранее использовавшаяся в абхазском и осетинском алфавитах.

Использование 
В курдском кириллическом алфавите обозначает звук  и является 27-й буквой.

Использовалась в абхазском алфавите П. К. Услара (1862), Мачавариани и Гулиа (1892), Чочуа (1909—1926) и осетинском алфавите А. М. Шёгрена (1844—1923).

См. также 
 Список букв кириллицы
 Коппа (кириллица)
 Ԝ (кириллица)

Примечания

Ссылки